
Molekulska formula -{C9H11NO4}- se može odnositi na:

 L-DOPA
 D-DOPA